Anton Alekseïevitch Voltchenkov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1999 au HK CSKA Moscou en Vyschaïa Liga puis rejoint les Krylia Sovetov avec qui il joue en Superliga. Il est repêché par les Sénateurs d'Ottawa en 1 ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2000. En 2002-2003, il débute dans la LNH avec les Sénateurs.

Le , il signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Devils du New Jersey.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie de hockey sur glace. Il a notamment participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin et aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2004-2005 : participe au Match des étoiles.

Ligue nationale de hockey
 2002-03 : participe au match des jeunes étoiles de la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || HK CSKA Moscou || Vyschaïa Liga || 31 || 2 || 9 || 11 || 40 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 34 || 3 || 4 || 7 || 56 || 14 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2001-2002 || Krylia Sovetov || Superliga || 47 || 4 || 15 || 19 || 48 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 57 || 3 || 13 || 16 || 40 || 17 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2003-2004 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 19 || 1 || 2 || 3 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2004-2005 || Senators de Binghamton || LAH || 69 || 10 || 35 || 45 || 62 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2005-2006 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 75 || 4 || 13 || 17 || 53 || 9 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2006-2007 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 78 || 1 || 18 || 19 || 67 || 20 || 2 || 4 || 6 || 24
|-
| 2007-2008 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 67 || 1 || 14 || 15 || 55 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 2 || 8 || 10 || 36 || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 64 || 4 || 10 || 14 || 38 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2010-2011 ||Devils du New Jersey ||LNH || 57|| 0|| 8|| 8|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Devils du New Jersey ||LNH || 72|| 2|| 9|| 11|| 34|| 24|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2012-2013 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 11|| 0|| 1|| 1|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Devils du New Jersey ||LNH || 37 || 1 || 4 || 5 || 37 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Devils du New Jersey ||LNH || 56|| 0|| 8|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 46 || 0 || 7 || 7 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 42|| 1|| 6|| 7|| 30|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 28|| 1|| 2|| 3|| 12||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 31|| 1|| 4|| 5|| 6|| 7|| 3|| 0|| 3|| 6
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||37 || 0 || 2 || 2 || 41 || - || - || - || - || -

| 696 || 19 || 114 || 133 || 438 || 86 || 4 || 13 || 17 || 60

Au niveau international

Références 

Naissance en février 1982
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de l'Admiral Vladivostok